Olympus kan syfta på följande platser:

Cypern 

 Olympos, Cypern, Eparchía Lemesoú,

Grekland 

 Ólympos (berg i Grekland, Grekiska fastlandet), Nomós Evvoías, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Cypernförgreningar
Robotskapade Greklandförgreningar